«Новини кіноекрана» (до 1981 — «Новини кіноекрану»; ) — украинский советский ежемесячный критико-публицистический иллюстрированный журнал о кино, фактически главное украиноязычное издание о кинематографе 1960—1980-х годов.

Журнал являлся органом Государственного комитета Совета министров УССР по кинематографии и Союза кинематографистов Украины. Издавался с 1961 по 1992 год.

В журнале освещались украинские, других республик СССР и иностранные новинки киноэкрана, история кинематографа, печатались критические статьи, публиковались творческие портреты актёров и деятелей киноискусства.

Главными редакторами журнала работали Василий Сычевский (1961—1974), Иван Корниенко (ответственный редактор), А. Г. Гордей (1976—1993). В редакции работали Евгений Загданский, Иван Миколайчук, Василий Земляк, Тимофей Левчук, Александр Левада, Владимир Войтенко, Леонид Череватенко и др.

Литература 
 Українська Радянська Енциклопедія — Мистецтвознавчі журнали

Ссылки 
 Новини кіноекрану

Украинские журналы о кино
Журналы Украинской ССР
Печатные издания, закрытые в 1992 году